Keskitalo ist der Familienname folgender Personen:

 Aili Keskitalo (* 1968), norwegische Politikerin
 Kalle Keskitalo (* 1995), finnischer Unihockeyspieler
 Petri Keskitalo (* 1967), finnischer Zehnkämpfer
 Sinikka Keskitalo (* 1951), finnische Langstreckenläuferin